

События 

 1286—1290 — королева Шотландии Маргарет Норвежская Дева.
 Построен Лавочный мост в Кёнигсберге.
 Первое упоминание города Липтовски Микулаш.
 Ордынцы, совершая поход на Польшу, разорили Галицко-Волынское княжество.
 Восстание пруссов в Самбии.
 Королём Дании стал Эрик VI Менвед.
 Английский монарх Эдуард I разорвал перемирие с королём Франции Филиппом Красивым.
 Коронация в Палермо Хайме II Справедливого.
 Папа Римский Гонорий IV отлучил от церкви короля Сицилии Хайме II.
 Ласло IV Кун арестовал свою жену Елизавету Анжуйскую.
 Лешек Чёрный даровал Сандомиру магдебургское право.
 Король Арагона Альфонсо III Щедрый занял Ивису.
 Король Франции Филипп IV налагает габель — налог на соль в форме государственной монополии — который станет чрезвычайно непопулярным и грубо неравным, но сохранится до 1790 года.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1286 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1286 году

См. также